Богомаз Анатолій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богомаз Володимир Іванович — соліст Київського національного академічного театру оперети, народний артист України.

Див. також 
 Богомазов
Прізвища